Leite bezeichnet
 Leite (Hang), ein steiler Bergabhang
 Leite (Gewässer), unruhiges Gewässer

Leite ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Leite (Gemeinde Sölden), Weiler in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Leite (Gemeinde Obernberg), Ortsteil von Obernberg am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Buchberger Leite, Klamm im Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Dießensteiner Leite, Klamm im Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Leite (Rhönblick) (540,3 m), Mischelkalk-Tafelberg (540,3 m) nördlich von Stedtlingen, Rhönblick, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Leite ist der Familienname folgender Personen:

 André Luís Leite (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Arcângelo Leite, osttimoresischer Politiker
 Bjørg Schonhowd Leite (* 1942), norwegische Diplomatin, Politikerin und Frauenrechtlerin
 Bruno Leite (* 1995), kapverdischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Leite Barbosa (* 1936), brasilianischer Diplomat
 Carvalho Leite (1912–2004), brasilianischer Fußballspieler
 Catarina Leite (* 1983), portugiesische Schachspielerin
 Diogo Leite (* 1999), portugiesischer Fußballspieler
 Domingos Leite Pereira (1882–1956), portugiesischer Priester und Politiker
 Duarte Leite Pereira da Silva (1864–1950), portugiesischer Historiker, Journalist und Premierminister
 Eduardo Leite (* 1985), brasilianischer Politiker
 Emerson Aparecido Leite De Souza Junior (* 1999), brasilianischer Fußballspieler, siehe Emerson Royal
 Enrique Leite (* 1963), uruguayischer Schwimmer und Kajakfahrer
 Helmut Leite (* 1947), österreichischer Sportler und Politiker 
 Homero Leite Meira (1931–2014), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Irecê

 José de Medeiros Leite (1898–1977), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Oliveira
 Kléber Augusto Caetano Leite Filho (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Letieres Leite (1959–2021), brasilianischer Jazzmusiker und Arrangeur
 Luan Leite da Silva (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Maikon Leite (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida (* 1959), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Estância
 Matheus Leite Nascimento (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Mirelle Leite (* 2002), brasilianische Leichtathletin
 Osvaldo Leite (* 1943), uruguayischer Künstler
 Romeu Leite (* 1984), portugiesischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Leithe